Thomas Jöbstl ist der Name folgender Personen:

* Thomas Jöbstl (Hornist) (* 1978), österreichischer Hornist und Hochschullehrer
 Thomas Jöbstl (Nordischer Kombinierer) (* 1995), österreichischer Nordischer Kombinierer